Osoby o tym nazwisku:
 Tony Schiena – amerykański aktor, producent filmowy, kaskader i zawodnik MMA

Inne:
 Schiena – album studyjny włoskiej piosenkarki Emmy Marrone